Хэнкс — фамилия. Известные носители:

 Хэнкс, Колин (род. 1977) — американский актёр и продюсер, сын Тома Хэнкса.
 Хэнкс, Стив (1949—2015) — американский художник, акварелист.
 Хэнкс, Том (род. 1956) — американский актёр и продюсер.

См. также 
 Хэнк